Тип «Импавидо» () — серия итальянских эскадренных миноносцев УРО 1950-х годов. Стали первыми эсминцами УРО на вооружении ВМС Италии, представляя собой эсминцы типа «Импетуозо» с изменённым составом вооружения, прежде всего заменой кормовой 127-мм артиллерийской установки на пусковую установку ЗРК «Тартар».

Строительство 
В 1957—1964 годах были построены два корабля этого типа.

Служба 
В 1974—1977 годах оба корабля прошли модернизацию, заключавшуюся в установке более современного вооружения и радиолокаторов. Сняты с вооружения эсминцы типа «Импавидо» были в 1991—1992 годах, когда в строй вступили современные эсминцы типа «Луиджи Дуранд де ла Пенне», предназначенные для их замены.

Представители

Литература 
 

Военные корабли и суда Ansaldo